Torroella de Montgrí kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Torroella de Montgrí (kommunhuvudort), Katalonien, Província de Girona, 
 Torroella de Montgrí (kommun), Katalonien, Província de Girona, 

Robotskapade Spanienförgreningar